Indisk kobra (Naja naja) (Tamil: நாக ராஜா) (populært kaldet brilleslange) er en giftig slange, der hører til slægten Naja, der er en del af familien giftsnoge. Som navnet antyder lever den indiske kobra i det indiske subkontinent, og betragtes som den mest almindelige af alle kobraslanger. Det har fået tilnavnet "Brilleslange" efter det brilleformede mønster den har i nakken. Den indiske kobra spytter ikke gift, men udgør dog en betydelig risiko i deres hjemlande. De er truet i naturen og er fredede i Indien.

Slægt

Referencer

Eksterne henvisninger 

Krybdyr fra Asien
Naja